Neosymydobius  — род тлей из подсемейства  (Panaphidini). 14 видов. Северная Америка (Мексика, США).

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,1—2,4 мм.
Ассоциированы с растениями род дуб (Quercus, Буковые). Близок к тлям рода Symydobius (но связаны с американскими дубами), Myzocallis и Tuberculatus
.

Примечания

Литература 
 
 Quednau, F. W. (1994). Taxonomic notes on the genus Neosymydobius Baker with descriptions of five new species…. Canad. Ent. 126: 1443-1458.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых